Faces steht für:

 Gesichter, Spielfilm von John Cassavetes aus dem Jahr 1968
 Faces (Architekturzeitschrift), Schweizer Architekturjournal
 Faces (Zeitschrift), ein seit 2001 erscheinendes Schweizer Lifestyle-Magazin
 Faces (Band), britische Popband der späten 1960er und frühen 1970er Jahre
 Zwei Musikalben:
 Faces (Chris-Caffery-Album), vom Savatage-Gitarristen Chris Caffery aus dem Jahr 2004
 Faces (Earth,-Wind-&-Fire-Album), von Earth, Wind & Fire aus dem Jahr 1980

Siehe auch:
 Face
 Small Faces